Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1908 probíhala v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Soutěž se konala v období od 6. do 11. července 1908 na otevřených travnatých dvorcích. Nastoupilo do ni 24 tenistů z 8 zemí. Poprvé se celý turnaj hrál na tři vítězné sety. Obhájci zlaté medaile z předchozí olympiády byli Američané Edgar Leonard a Beals Wright, kteří však do turnaje nezasáhli.

Všechny medailové sady získali britští tenisté. Olympijské vítězství vybojoval pár George Hillyard a Reginald Doherty, jehož členové ve finále zdolali krajany Josiaha Ritchieho s Jamesem Parkem po dramatické třísetové bitvě 9–7, 7–5 a 9–7. Bronzová medaile připadla dvojici Clement Cazalet a Charles Dixon. Poprvé tak automaticky neobdrželi poražení semifinalisté bronzový kov. Zápas o třetí místo přesto nebyl odehrán, když v této fázi turnaje byla jen jedna poražená dvojice.

Na olympiádě měl premiéru halový turnaj, včetně mužského debla. Odehrál se o dva měsíce dříve na dřevěné palubovce v Queen's Clubu.

Konečné pořadí

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-5-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=
| RD1-score06-2=
| RD1-score06-3=
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=
| RD1-seed09=
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=
| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=
| RD1-score11-2=
| RD1-score11-3=
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=
| RD1-score12-2=
| RD1-score12-3=
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Vincent Gauntlett   Harry Kitson
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Bohuslav Hykš   David Slíva
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Otto Froitzheim  | RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Oscar Kreuzer   Friedrich W. Rahe
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Walter Crawley   Kenneth Powell
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= J. F. Foulkes   Robert Powell
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=2
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=
| RD2-seed05=
| RD2-team05= Clement Cazalet   Charles Dixon| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=   Roelof van Lennep
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Vincent Gauntlett   Harry Kitson| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4=3
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Otto Froitzheim   Heinrich Schomburgk
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4=3
| RD2-score08-5=
| RD3-seed01=
| RD3-team01= Hillyard  | RD3-score01-1=10
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-score01-4=7
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Crawley   Powell
| RD3-score02-1=8
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=9
| RD3-score02-4=5
| RD3-score02-5=
| RD3-seed03=
| RD3-team03= Cazalet  Dixon| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=2
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=6
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Gauntlett   Kitson
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=3
| RD4-seed01=
| RD4-team01= Hillyard  
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4=17
| RD4-score01-5=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Cazalet   Dixon
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=4
| RD4-score02-4=15
| RD4-score02-5=4
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-5-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4='''Semifinále

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=

Odkazy

Reference

Literatura 
 
 

Tenis na Letních olympijských hrách 1908